Wohlstand für Alle steht für:

 Wohlstand für Alle (Buch), Buch von Ludwig Erhard (1957)
 Wohlstand für Alle (Zeitschrift), von 1907 bis 1914 erschienene anarchistische Zeitschrift
 Wohlstand für Alle, geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/W#Wohlstand für alle!
 Wohlstand für Alle, Podcast über Wirtschaftsthemen von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt